Сарыарка или Сары-Арка:
 Сарыарка — Казахский мелкосопочник, Центральноказахстанский мелкосопочник.
 Сарыарка — хоккейный клуб, город Караганда.
 Сарыарка-2 — бывший фарм-клуб ХК «Сарыарка».
 Сары-Арка — аэропорт в Караганде.
 Сары-Арка — кинотеатр в Алма-Ате.
 Сары-Арка — кинотеатр в Караганде.
 Сарыарка — велотрек в Астане.
 Сарыарка — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыарка — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыарка (до 2018 г. — Заречное) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Сары-Арка — станция Алматинского метрополитена.
 Газопровод «Сарыарка» — строящийся газопровод по маршруту Кызылорда — Жезказган — Караганда — Астана.

См. также 
 Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана